ESO steht für:
 Eisenbahn-Signalordnung, eine deutsche Rechtsverordnung, durch die die Bedeutung der Eisenbahnsignale geregelt wird
 European Southern Observatory, siehe Europäische Südsternwarte, und zugleich die Abkürzung für deren Astronomischen Katalog
 European Standard Organisation, siehe Europäisches Komitee für Normung
 European Stroke Organisation, eine europaweite Vereinigung zur Verbesserung der Behandlung nach einem Schlaganfall
 Euro-Schulen-Organisation, ein Zusammenschluss privater Bildungsträger in Deutschland
Estonian Space Office
 Evangelische Stiftungen Osnabrück
 Erfurt Süd-Ost, Kurzbezeichnung für Mikroelektronikwerke, ehem. zugehörig zum Kombinat Mikroelektronik Erfurt. Heute X-Fab, ersol u. a. Unternehmen
 Ensemble Studios Online, ein Online-Dienst für die Spiele Age of Mythology und Age of Empires III
 The Elder Scrolls Online, ein 2014 erschienenes Massively Multiplayer Online Role-Playing Game

Eso ist die Kurzform für:
 Esoterik

eso steht für:
 Estnische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Esso
 SO

Abkürzung